Prunelli kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Prunelli-di-Fiumorbo, departementet Haute-Corse i regionen Korsika, 
 Prunelli-di-Casacconi, departementet Haute-Corse i regionen Korsika, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar